Satan může být :

Satan – biblická postava
hřib satan – hřibovitá houba
hřib satanovitý – hřibovitá houba
Satan (motocykl) – československý prvorepublikový motocykl
Satan (demo) – demonahrávka z roku 1999 italské kapely Ufomammut
Satan (Vysoké Tatry) – slovenský vrchol ve Vysokých Tatrách
Satan – předválečná značka pilinových kamen
 R-36M, v kódu NATO SS-18 Satan – ruská mezikontinentální balistická raketa

v kultuře
Satan a Jidáš – dobrodružný román německého spisovatele Karla Maye
Malý Nicky – Satan Junior – filmová komedie z roku 2000 
Satan rir media – norský film o vandalizování kostelů a hřbitovů satanisty na začátku 90. let 20. století